Оска́р Я́ковлевич Ра́бин (2 января 1928, Москва — 7 ноября 2018, Флоренция) — советский и французский художник, один из основателей неофициальной художественной группы «Лианозово». Организатор всемирно известной «Бульдозерной выставки» (1974). Кавалер ордена Российской академии художеств «За служение искусству» (2013).

Биография 
Родился 2 января 1928 года в Москве в семье врачей, выпускников Цюрихского университета Якова Рахмиловича Рабина (родом из Украины) и Вероники Мартыновны Андерман (из Латвии). Отец умер, когда будущему художнику было 5 лет, мать — когда ему было 13 лет (1941). В начале сороковых жил в Трубниковском переулке (дом № 24, квартира 16), учился в художественной студии Евгения Кропивницкого, увлёкся романтизмом.

С 1946 по 1948 год учился в Рижской Академии художеств. В этот период придерживался строгого реалистического метода, много работал над натюрмортами. В Академии латышские студенты звали его «наш Репин». В 1948 году Сергей Герасимов принял Рабина на второй курс Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова. В 1949 году был исключён «за буржуазный формализм», после чего возвратился к своему первому учителю Е. Кропивницкому. Оскар Рабин так описывает этот период:

С 1950 до 1957 года работал грузчиком на железной дороге, мастером на строительстве «Севводстроя». В 1950 году женился на Валентине Кропивницкой.

В конце 1950-х годов вместе с Е. Л. Кропивницким стал основателем неофициальной художественной группы «Лианозово». Весной 1957 года принял участие в III выставке произведений молодых художников Москвы и Московской области, где представил свои первые авангардистские работы:

Летом того же года участвовал в VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов, где познакомился с Олегом Прокофьевым и Олегом Целковым. На приуроченной к фестивалю выставке произведений молодых художников Советского Союза получил почётный диплом за представленный натюрморт. Став лауреатом фестиваля, впервые получил возможность зарабатывать живописью, работая художником-оформителем на комбинате декоративно-прикладного искусства. Принял активное участие в Международной выставке изобразительного и прикладного искусства, проходившей в ЦПКиО им. А. М. Горького.

Тогда же начал зарабатывать продажей картин, устраивая публичные показы каждое воскресенье в собственной квартире. Среди покупателей — первые советские коллекционеры: Г. Костаки, А. Мясников, Е. Нутович, а также иностранные дипломаты и журналисты. Однако первый же иностранный покупатель, американский журналист, был задержан милицией, не успев даже донести картину до дома. В 1960 году Лианозово вошло в черту Москвы, но до этого момента большинство иностранцев не имело права покидать пределы Москвы, посещая квартиру Рабина. С присоединением Лианозова к Москве число иностранных покупателей стало расти. Одновременно началась острая критика Рабина и его окружения в советской прессе. Первым стал фельетон «Жрецы „помойки № 8“» в Московском Комсомольце:

Пресса критиковала Рабина за очернение Советского Союза, депрессивность картин, подыгрывание буржуазным критикам социализма.

В 1964 году работы Оскара Рабина впервые были представлены на зарубежной выставке. Это произошло в Лондоне, на групповой выставке «Аспекты современного советского искусства». В 1965 году владелец лондонской Grosvenor Gallery Эрик Эсторик организовал в своей галерее первую персональную выставку Рабина. На ней были представлены 70 работ художника. В это же время Рабин переехал из Лианозова в Москву.

В 1967 году вступил в Горком художников книги, графики и плаката. Принял участие в групповой выставке, подготовленной Александром Глезером на Шоссе Энтузиастов, однако выставку закрыли через два часа после открытия.

В конце 60-х Рабину удалось получить заказы на оформление нескольких поэтических книг («Сохрани весну» Владислава Фатьянова, «Забота» Тамары Жирмунской). В отличие от Эль Лисицкого или Виктора Пивоварова Рабин не смог сделать из иллюстрирования постоянный заработок, хотя неоднократно обращался в издательства в поиске заказов.

В 1969 году Городской комитет КПСС постановил, что любая выставка может быть разрешена только после просмотра руководством МОСХ. Именно тогда Рабин высказал идею выйти с картинами на улицу, вместо того чтобы устраивать официальные выставки. Осенью 1974 года Рабин стал инициатором и одним из главных организаторов известной выставки работ художников-нонконформистов в Битцевском лесопарке («Бульдозерная выставка»).

В воспоминаниях Владимира Немухина история возникновения замысла выставки связана с давлением на Рабина со стороны прокуратуры и КГБ.
Немухин предложил Рабину обратиться к властям с открытым письмом. Однако такой шаг мог привести только к тюремному сроку для художников. И тогда Рабин предложил устроить выставку на открытом воздухе, куда будут приглашены иностранные дипломаты и журналисты.

В поздних интервью Оскар Рабин так объяснял задачу выставки:

В январе 1977 года Рабина задержали по обвинению в тунеядстве и посадили под домашний арест. После отказа эмигрировать в Израиль заменили домашний арест ночью в КПЗ. Через несколько дней Рабин получил предложение туристической визы в Европу и согласился уехать:

22 июня 1978 года, проведя 6 месяцев во Франции, Рабин получил приглашение из советского консульства. Генеральный консул зачитал художнику Указ Президиума Верховного Совета СССР: «лишить советского гражданства Рабина Оскара Яковлевича, в связи с тем, что его деятельность позорит звание советского гражданина».

Указ Президиума о лишении Рабина гражданства датирован 23 июня 1978 года. Советское гражданство Рабина было восстановлено Указом Президента СССР от 15.08.1990. Художник получил паспорт Российской Федерации в 2006 году. В 2007 году он написал картину c изображением российского паспорта с подписью Александра Авдеева, будущего министра культуры России, а тогда — посла Российской Федерации во Франции.

Дважды, в 2007 и 2010 годах, подписывал открытые письма в поддержку организаторов выставки «Запретное искусство — 2006»: куратора Андрея Ерофеева и бывшего директора Сахаровского центра Юрия Самодурова.

Персональные выставки Рабина проходили в Джерси-сити (1984), после падения Железного занавеса — в Москве (1991), Петербурге (1993) и других городах. Впоследствии он участвовал в юбилейной выставке на Гоголевском бульваре в 1995 году, посвященной 20-летию выставки живописи в павильоне "Пчеловодство" на ВДНХ вместе с Эдуардом Дробицким, Юлией Долгоруковой и другими художниками-нонконформистами.

В 2016—2017 году вошедшая в коллекцию Центра Помпиду картина Оскара Рабина «Эмигрантский натюрморт» (1990) открывала выставку «КОЛЛЕКЦИЯ!. Современное искусство в СССР и России: новый дар музею» в Центре Помпиду в Париже. Выставка состоялась благодаря поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

В апреле 2018 года в рамках ArtParisArtFair состоялась персональная ретроспективная выставка Оскара Рабина в Гран-Пале в Париже, приуроченная к 90-летнему юбилею художника и организованная французским агентством Russian Day. Выставка проходила при поддержке Государственного Русского Музея, в Санкт-Петербурге и Музея АЗ в Москве. На экспозиции были представлены новые произведения из мастерской Рабина, картины из собрания Катерины и Александра Усач, семейства Минчиных, а также из коллекции организатора выставки и директора агентства Russian Day Марка Ивасилевича.

Умер 7 ноября 2018 года во Флоренции накануне собственной выставки «Два пути» во Флорентийском филиале Санкт-Петербургского института живописи. На выставке должны были быть и несколько работ Татьяны Лысак-Полищук.

Над каталогом-резоне, который будет включать все картины Рабина, написанные маслом, с 1990-х годов работает д-р Роберт Рабилизиров в Лондоне.

Главные символы 
Как рассказывал близкий друг Оскара Рабина художник Владимир Немухин, все «картины Рабина включали в себя некий литературный подтекст». Для своих историй в цвете художник использовал один и тот же набор образов, с которыми он работал на протяжении всей жизни, создавая живописную книгу воспоминаний. Иконография Рабина доступна каждому — это самые узнаваемые предметы из обыденной жизни, но именно они и отличают творчество художника на протяжении десятилетий.

Ромашки 
В книге о своем творчестве Оскар Рабин писал: «Я изображаю жизнь через себя, беря предметы и превращая их в предметы-символы, придавая им второй смысл, вторую функцию, дополнительную к обычной, которая характерна для них в жизни». Очень часто в его картинах, в этой черной, выстроенной по принципам экспрессионистской эстетики реальности, появляются белые или оранжевые полевые цветы — ромашки.

Казалось бы, цветы совершенно не соответствуют мусорной эстетике художника, ведь цветы — это категория прекрасного, как говорил художник, «мы все их любим». И несмотря на то, что они изображены на фоне грязной убогой комнаты или кривого окна, рядом с водкой или помойкой, они не теряют своей принадлежности к «прекрасному».

Бараки 
Самый важный образ в творчестве Рабина — это изображение бараков. Эти многочисленные деформированные дома с покосившимися крышами означали для художника гораздо больше, чем просто убогую реальность. Ведь за изображениями коммунальной жизни в бараках стоял человек. Но его никогда не было видно на картинах.

Скрипка 
Со скрипкой у Оскара Рабина связано много личных историй. С нее начинается знакомство с миром искусства — еще в школе мать художника, веря в прекрасный слух своего чада, отвела его в соседнюю музыкальную школу. И хотя игра на скрипке не увлекала Рабина, как рисование, все же он продолжал прилежно ходить на занятия.

Иконы 
Иконы являются неотъемлемой частью многих работ Оскара Рабина. Об этом художник рассказывал в интервью искусствоведу Андрею Ерофееву: «Они появились не как религиозный элемент. Я их использовал как часть повседневности, как часть народной души и моей души».

Водка 
В советской массовой культуре водка значила очень многое: она была всегда, «и при рождении, и при смерти, и в радости, и в горе, и просто от серой тоскливой жизни». Но при ее большой роли в жизни советского человека ни один официальный художник не изображал водку в картинах праздничного веселья.

Чтобы показать огромное значение этого напитка в повседневной жизни, Оскар Рабин часто намеренно увеличивает размер бутылки до тех пор, пока она не заполнит собой все пространство картины.

Газеты 
Газету, которую в сталинскую эпоху навязывали всем читать как единственный правдивый источник информации, часто использовали и в бытовых целях. В нее заворачивали рыбу, из нее делали бумажный кулек для семечек и, тщательно смяв, запихивали в ботинки, чтобы те быстрее просохли к утру. Этот предмет буквально окружал советского человека на разных уровнях его существования.

Кладбище 
Кладбище на картинах Оскара Рабина появлялось постоянно. Тема размышлений о смерти есть в ранних работах, как, например, «Скрипка на кладбище» — в своеобразной изобразительной версии поминальной молитвы, и в поздних картинах, написанных в период невольной эмиграции во Францию. В 1990-х — 2000-х этот сюжет стал едва ли не главным в творчестве Рабина.

Критика 
 И стал Рабин «творить». Прислушаться бы ему вовремя к трезвому голосу товарищей, спросить бы себя самого: «А куда ты идешь, Оскар?» Но ему нужна была слава!
— Не поймут меня в родном отечестве — заявлял он, — найдутся те, кто поймет меня там.

«Там» — это на Западе. И в угоду «тем» он продолжал ляпать свои бредовые картины, отображая, как он говорил, самое «истинное и сокровенное» в мире.

Смутный, перепуганный, неврастенический мирок встаёт в холстах художника. Скособоченные дома, кривые окна, селёдочные головы, измызганные стены бараков — всё это выглядело бы заурядной предвзятостью обывателя, если бы не было перемножено с многозначительной символикой бессмысленности.

В своих работах Рабин искажает образ нашего общества. Его работы отражают частные, уродливые, давно отжившие явления, ни в коей мере не характеризующие современную действительность. Они порочат завоевания советского народа, его культуру и быт. Творчество Рабина идёт вразрез с задачами советского изобразительного искусства, накладывает тень на советский строй.

Корреспондент «Коммерсанта» Анна Толстова замечает, что «в постперестроечные годы за Рабиным закрепилась репутация художника-борца, слишком политизированного и формально малоинтересного». Только с персональными выставками в наиболее значительных музеях (ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковской галерее) в 2000-х приходит художественная реабилитация Оскара Рабина.

Работы Оскара Рабина на арт-рынке 
По данным интернет-издания OpenSpace.ru и агентства Artprice в первом десятилетии XXI века росли как продажи работ Рабина, так и их стоимость:

Семья 
 Первая жена — художница Валентина Евгеньевна Кропивницкая (1924—2008), дочь художников Е. Л. Кропивницкого (1893—1979) и О. А. Потаповой (1892—1971).
 Сын — художник Александр Рабин (1952—1994).
 Дочь — Екатерина Кропивницкая (1949—2020).
 Вторая жена (с 2017 года) — художница Татьяна Александровна Лысак-Полищук.

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
 Государственный центр современного искусства, Москва
 Московский музей современного искусства, Москва.
 ART4.RU, Москва.
 Музей «Другое искусство», Москва.
 Kolodzei Art Foundation, Хайланд-парк, Нью-Джерси, США.
 Музей Майоля, Фонд Дины Верни, Париж, Франция.
 Центр Помпиду, Париж, Франция.

Персональные выставки 
 1965 — Grosvenor Gallery, Лондон, Англия
 1977 — Jacquester, Париж, Франция
  1981 — Chantepierre Gallery, Обонн, Швейцария
  1982 — Holts Halversens Gallery, Осло, Норвегия
 1983 — Steink Gallery, Вена, Австрия
 1984 — Музей русского искусства, Джерси-Сити, США
 1984 — Marie-Thérèse Cochin Gallery, Париж, Франция
 1985 — Miro & Spizman Gallery, Лондон, Англия
 1985 — Holts Halversens Gallery, Осло, Норвегия
 1986 — Eduard Nakhamkin Gallery, Нью-Йорк, США
 1991 — Gallerie Marie-Thérèse, Париж, Франция
 1991 — Государственный Литературный музей, Москва, Россия
 1992 — Le Monde de l’Art Gallery, Париж, Франция
 1993 — Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Москва, Россия
 1996 — Esch Theatre Gallery, Esch-sur-Alzette, Люксембург
 1996 — Cultural Club of European Institutes, Люксембург
 1996 — Mimi Ferzt Gallery, Нью-Йорк, США
 1998 — Mimi Ferzt Gallery, Нью-Йорк, США
 2001 — Mimi Ferzt Gallery, Нью-Йорк, США
 2001 — Eric de Montbel Gallery, Париж, Франция
 2004 — Peter Nahum At The Leicester Galleries, Лондон, Англия
 2007 — «Оскар Рабин. Валентина Кропивницкая. Александр Рабин. Живопись и графика из частных коллекций Москвы, Парижа, Дюссельдорфа», Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва, Россия
 2008 — «Оскар Рабин. Три жизни. Ретроспектива», Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия
 2008 — Musée d’art et d’archéologie du Périgord, Перигё, Франция
 2009 — «Works on Paper», Mimi Ferzt Gallery, Нью-Йорк, США
 2010 — Montigny-lès-Metz, Франция
 2010 — Galerie Dina Vierny, Париж, Франция
 2013 — «Оскар Рабин. Графика 1950-х — 1960-х гг.», Мультимедиа Арт Музей, Москва, Россия
 2015 — «Мне подарили Париж», Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург, Россия
 2018 — , «Оскар Рабин. Ретроспектива к 90-летнему юбилею»,Музей Гран-Пале , Париж, Франция
 2018 — Two ways, Florentine branch of the St. Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture named after I. Repin, Florence, Italy

Групповые выставки 
 2016 — 2017 — , Centre Pompidou, Париж, Франция Kollektsia! Contemporary art in the USSR and in Russia, 1950—2000.

Награды 
 1957 — Почетный диплом VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
 2005 — Премия «Инновация», в номинации «За творческий вклад в развитие современного искусства».
 2013 — Орден Российской академии художеств «За служение искусству».

Источники 
 Маркина Т. Скрипичный куш // Коммерсантъ. — 2006. — 28 ноября.
 Недель А. Оскар Рабин. Нарисованная жизнь. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 288 с., ил. — (критика и эсеистика). — 1000 экз., ISBN 978-5-86793-967-0

Видео 
  / «Валентина Кропивницкая: В поисках потерянного рая». Режиссёры: Евгений Цымбал и Александр Смолянский, 2015 (3 мин.)
  / Телеканал «Культура»''''. Режиссёры: Татьяна Пинская, Александр Шаталов, 2011 (53 мин.)

Примечания

Ссылки 
 Оскар Рабин на сайте Музея АРТ4
 
 Алексеев Н. «Лицо — икона. Упрям как мул»
 Пинчевский Л. Слово об Оскаре Рабине
 'Vladislav Davidzon’Bulldozing Soviet Art (English)
 
 
 
 

Родившиеся в Москве
Художники СССР
Художники неофициального искусства СССР
Мастера натюрморта СССР
Художники Франции
Мастера натюрморта Франции
Художники Москвы
Лианозовская школа
Художники-экспрессионисты
Принудительно лишённые советского гражданства
Русские эмигранты третьей волны во Франции
Почётные зарубежные члены РАХ